Алиев, Тимур:
 Алиев, Тамерлан Магомедович (Тимур Алиев) (1973) — чеченский журналист, публицист, блогер;
 Алиев, Тимур Ханбаба-оглы (1986) — российский самбист.